Соревнования по кёрлингу впервые демонстрировались на зимних Олимпийских играх 1924 года. Показательные соревнования по кёрлингу также проходили на зимних Олимпиадах 1932, 1988 и 1992 годов. В 1936 и 1964 годах проводились показательные соревнования по родственному кёрлингу айсштоку.

В 1998 году кёрлинг был признан олимпийским видом спорта, и на зимних Олимпийских играх в Нагано были разыграны первые золотые медали. Победителем в соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а первые золотые медали у женщин завоевала команда Канады.

В феврале 2006 года Международный олимпийский комитет пересмотрел историю и постановил, что соревнования по кёрлингу на Играх 1924 года должны считаться полноценным олимпийским событием. Таким образом, первые олимпийские медали по кёрлингу распределились так: золото получила Великобритания, два серебра — Швеция, бронзу — Франция.

История выступления команд

Мужские турниры 

''*Две шведские команды были награждены двумя комплектами серебряных медалей.

Женские турниры

Турниры смешанных пар 

 «DSQ» — команда дисквалифицирована

Призёры

Мужчины

Женщины

Смешанные пары

Примечания 

Кёрлинг на Олимпийских играх
Виды спорта на зимних Олимпийских играх